Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1978 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 28 en 29 januari 1978 op de ijsbaan Bislett Stadion in Oslo. Er namen 30 schaatsers uit 13 landen aan deel.

Titelverdediger was de Noor Jan Egil Storholt, die de Europese titel in 1977 te Larvik had veroverd. De Rus Sergey Marchuk veroverde de Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1978
Langebaanschaatsen in 1978
Schaatsen in Noorwegen
Schaatsen 1978